Marcel Kahn, traducteur français, spécialiste des cultures amérindiennes et nord-américaines.
 Marcel-Francis Kahn, rhumatologue français